Richard Hubbard kan syfta på:

* Richard Bennett Hubbard (1832–1901), amerikansk politiker och diplomat
 Richard Dudley Hubbard (1818–1884), amerikansk politiker